Samma tid samma plats kan syfta på:

Samma tid samma plats – en sång av Peter Grundström, inspelad av Vikingarna, se Kramgoa låtar 1997
 Samma tid samma plats – en sång av Tim Norell, Ola Håkansson och Niklas Strömstedt, inspelad av Lili & Susie
 Samma tid samma plats (musikalbum) – ett musikalbum av Flamingokvintetten
 Samma tid samma plats (sång av Flamingokvintetten) – en sång av Lasse Holm och Gert Lengstrand
 Samma tid samma plats (sång av Lennart Grahn) – en sång av Lennart Grahn